Александр Сергеевич Широбоков (2 января 2003, Усть-Каменогорск, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Кайрат».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2020 году. 1 июля 2020 года в матче против клуба «Жетысу» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (3:0).

В начале 2022 года перешёл в российский клуб «Кайрат» Москва. 2 апреля 2022 года в матче против клуба «Динамо» Москва — 2 дебютировал в ФНЛ-2.

Карьера в сборной 
6 октября 2021 года дебютировал за сборную Казахстана до 19 лет в матче против сборной Чехии до 19 лет (0:3).

7 сентября 2021 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Дании (0:1).

Клубная статистика

Достижения 
 «Кайрат»
 Чемпион Казахстана: 2020

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Кайрат» Москва